Horvátország
Kompolje falu Otocsán községben, Lika-Zengg megyében
Kompolje Koreničko falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében

Szlovénia
Kompolje falu Sevnica községben, Alsó-Szávamente régióban
Kompolje pri Lukovici falu Lukovica községben, Közép-Szlovénia régióban
Kompolje v Dobrepolju falu Dobrepolje községben, Közép-Szlovénia régióban
Male Kompolje falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban
Velike Kompolje falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban